Сини́цкий — фамилия и топоним; имеет женскую форму Синицкая.

Синицкий 
 Синицкий, Виктор Павлович (род. 1967) — Герой Советского Союза (1988).
 Синицкий, Виталий Афанасьевич (1936—2020) — советский и российский театральный актёр, артист Тверского театра драмы, заслуженный артист РФ (1997).
 Синицкий, Дмитрий Анатольевич (род. 1961) — советский и российский философ, логик.
 Синицкий, Евгений Данилович (1866—1915) — юрист.
 Синицкий, Зосима Петрович (1904—1994) — советский тяжелоатлет и тренер.
 Синицкий, Леонтий Данилович (1864—1933) — географ.
 Синицкий, Павел Анисифорович (1923—1964) — полный кавалер ордена Славы.



Вымышленные персонажи 
 Зося Синицкая — персонаж романа Ильи Ильфа и Евгения Петрова «Золотой телёнок», девушка, в которую были влюблены Остап Бендер и подпольный миллионер Корейко.

Топоним 
 Синицкий — хутор, Погарский район, Брянская область.

См. также 
 Сеницкий